Мозули — деревня в Красногородском районе Псковской области России. Входит в состав Пограничной волости.

География 
Расположена на крайнем юге района, на берегу реки Синяя, в 28 км к югу от районного центра, посёлка Красногородск.

Население 

Численность население деревни по оценке на начало 2001 года составляла 89 жителей.

История 
С января 1995 до июля 2010 года деревня входила в состав Покровской волости, упразднённой в пользу Пограничной волости.

Известные уроженцы и жители 
 Священко, Юрий Григорьевич (1920—1945) — советский офицер-танкист, Герой Советского Союза (1945, посмертно).

Ссылки 
 Сайт Красногородского района. Пограничная волость

Примечания 

Населённые пункты Красногородского района